Fuente el Saz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentelsaz (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Fuente el Saz (ort i Spanien), Madrid, Provincia de Madrid, 

Robotskapade Spanienförgreningar